Райфайзен Суперлига Косово () — наивысшая футбольная лига в Косово. Создана в 1945 году, и за это время поменяла очень много названий. На данный момент в лиге играют 12 команд. Клубы играют друг с другом 3 раза. В чемпионате играется 33 тура. По итогам сезона два клуба, занявшие последние места, понижаются в классе, а третий клуб с конца играет переходные матчи.

Список чемпионов

Как подразделение югославской лиги 
 1945 — «Единство» (Приштина)
 1946 — «Единство» (Приштина)
 1947 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1947/1948 — «Пролетер» (Приштина)
 1948/1949 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1950 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1951 — «Косово» (Приштина)
 1952 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1953 — не игрался в связи с изменением системы лиги
 1953/1954 — «Косово» (Приштина)
 1954/1955 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1955/1956 — «Рудари» (Косовска-Митровица)
 1956/1957 — «Рудник» (Хайвали)
 1957/1958 — «Рудари» (Косовска-Митровица)
 1958/1959 — «Приштина» (Приштина)
 1959/1960 — «Рудари» (Косовска-Митровица)
 1960/1961 — «Приштина» (Приштина)
 1961/1962 — «Будучност» (Печ)
 1962/1963 — «Цервена Звезда» (Гнилане)
 1963/1964 — «Слога» (Липлян)
 1964/1965 — «Слога» (Липлян)
 1965/1966 — «Будучност» (Печ)
 1966/1967 — «Обилич» (Обилич)
 1967/1968 — «Велазними» (Джаковица)
 1968/1969 — «Велазними» (Джаковица)
 1969/1970 — «Велазними» (Джаковица)
 1970/1971 — «Велазними» (Джаковица)
 1971/1972 — «Обилич» (Обилич)
 1972/1973 — «Фуше-Косово» (Косово-Поле)
 1973/1974 — «Велазними» (Джаковица)
 1974/1975 — «Лирия» (Призрен)
 1975/1976 — КСЕК (Обилич)
 1976/1977 — «Приштина» (Приштина)
 1977/1978 — «Будучност» (Печ)
 1978/1979 — «Приштина» (Приштина)
 1979/1980 — «Велазними» (Джаковица)
 1980/1981 — «Лирия» (Призрен)
 1981/1982 — «Велазними» (Джаковица)
 1982/1983 — «Рамиз Садику» (Приштина)
 1983/1984 — «Лирия» (Призрен)
 1984/1985 — «Цервена Звезда» (Гнилане)
 1985/1986 — «Велазними» (Джаковица)
 1986/1987 — «Лирия» (Призрен)
 1987/1988 — «Цервена Звезда» (Гнилане)
 1988/1989 — «Будучност» (Печ)
 1989/1990 — «Велазними» (Джаковица)
 1990/1991 — «Фуше-Косово» (Косово-Поле)
 1991/1992 — «Приштина» (Приштина)
 1992/1993 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 1993/1994 — «Дукаджини» (Клина)
 1994/1995 — «Лирия» (Призрен)
 1995/1996 — «Приштина» (Приштина)
 1996/1997 — «Приштина» (Приштина)
 1997/1998 — «Беса» (Печ) (не закончен, из-за того, что все клубы отказались от участия в турнире)
 1998/1999 — (не проводился из-за войны)

Восстановлен под эгидой миссии ООН в Косово 
 1999/2000 — «Приштина» (Приштина)
 2000/2001 — «Приштина» (Приштина)
 2001/2002 — «Бесиана» (Подуево)
 2002/2003 — «Дрита» (Гнилане)
 2003/2004 — Приштина (Приштина)
 2004/2005 — «Беса» (Печ)
 2005/2006 — «Беса» (Печ)
 2006/2007 — «Беса» (Печ)

После провозглашения независимости Косово 
 2007/2008 — «Приштина» (Приштина)
 2008/2009 — «Приштина» (Приштина)
 2009/2010 — «Трепча» (Косовска-Митровица)
 2010/2011 — «Хюси» (Подуево)
 2011/2012 — «Приштина» (Приштина)
 2012/2013 — «Приштина» (Приштина)
 2013/2014 — «Вуштрриа» (Вучитрн)
 2014/2015 — «Ферроникели» (Глоговац)
 2015/2016 — «Ферроникели» (Глоговац)
 2016/2017 — «Трепча'89» (Митровица)
 2017/2018 — «Дрита» (Гнилане)
 2018/2019 — «Ферроникели» (Глоговац)
 2019/2020 — «Дрита» (Гнилане)
 2020/2021 — «Приштина» (Приштина)

Примечания

Ссылки 
 Футбольная федерация Косова

Косово
Футбол в Косове